Łoś (polnisch für Elch) ist der Familienname folgender Personen:

 Jerzy Łoś (1920–1998), polnischer Mathematiker
 Mariusz Łoś (* 1982), polnischer Ringer
 Urszula Łoś (* 1994), polnische Bahnradsportlerin
 Włodzimierz Łoś (1849–1888), polnischer Maler

Łoś ist der Ortsname:
 des Dorfes Łoś im Landkreis Prażmów in der Woiwodschaft Masowien

Łoś steht für:
 das in Polen produzierte Bombenflugzeug PZL.37 Łoś